Paso del Norte kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Juárez, ort, Chihuahua, 
 Paso del Norte, Veracruz, ort, Tamiahua, 

Robotskapade Mexikoförgreningar